Luquensi – abitanti di Lucas González
Luquensi – abitanti di Lucas do Rio Verde
Luquensi – abitanti di Luque (Argentina)